Юллі́-Сен-Жорж () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 50 км на північ від Парижа, 70 км на південь від Ам'єна, 22 км на південний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 678 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1877,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Юллі-Сен-Жорж на сайті французького Національного інституту географії
 Юллі-Сен-Жорж на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Юллі-Сен-Жорж на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Юллі-Сен-Жорж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Юллі-Сен-Жорж на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза